Деху (Лифуан, Dehu, De’u, Lifou, Lifu, Qene Drehu) — океанийский язык, на котором говорят в Новой Каледонии. Традиционно был распространён на островах Луайоте (острова Лифу и Тига), но в настоящее время около 60 % носителей проживает в Нумеа и окрестностях. По данным 2009 года было 13 000 носителей языка.

Письменность на основе латинского алфавита.

Примечания 

Языки Новой Каледонии
Океанийские языки